Allmon bezeichnet:
 Allmon Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Allmon Camp Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Allmon Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Allmon (Texas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Almon